Polskan skrivs med det latinska alfabetet som anpassats till det polska ljudsystemet med hjälp av diakritiska tecken och kombinationer av bokstäver. Det polska alfabetet har 35 bokstäver varav nio vokaler. Bokstäverna Q, V och X finns bara i lånord.

Alfabetet: Aa, Ąą, Bb, Cc, Ćć, Dd Ee, Ęę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Qq, Rr, Ss, Śś, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz, Źź, Żż

Varav vokaler: a, ą, e, ę, i, o, u, ó, y

Alfabetet

Konsonantkombinationer

Källor 
 Polska Institutet (PDF)

Alfabet baserade på det latinska alfabetet
Polska